Meckenstock ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Meckenstock (1948–2020), deutscher evangelischer Theologe
 Manes Meckenstock (* 1961), deutscher Kabarettist und Moderator